Résultats détaillés de l'édition 2009 du tournoi de tennis professionnel masculin de Memphis. Cette dernière appartenant à la catégorie ATP 500 Series, s'est tenue du 16 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Andy Roddick remporte le tournoi en simple en battant en finale Radek Štěpánek. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Mardy Fish et Mark Knowles s'imposent en finale face à Travis Parrott et Filip Polášek. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Memphis (WTA 2009) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

Memphis
ATP 2009
Tennis aux États-Unis en 2009
Tennis en février 2009